Pierre-Édouard Bellemare, född 6 mars 1985, är en fransk ishockeyspelare (center) som spelar för Tampa Bay Lightning i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat för Philadelphia Flyers, Vegas Golden Knights och Colorado Avalanche.

Karriär
Efter att ha varit en framträdande spelare i den franska högstaligan där Bellemare var starkt bidragande till att Rouen vann två mästerskap värvades han till Leksand inför säsongen 2006/2007. Bellemare gjorde tre framgångsrika säsonger med Leksands IF i Hockeyallsvenskan och vann bland annat hockeyallsvenskans målliga med 31 fullträffar säsongen 2008/2009. Totalt stod Bellemare för 97 poäng på 125 matcher med dalaklubben. Den 21 april 2009 skrev fransmannen på för två år med Skellefteå AIK i SHL. 

Bellemare har varit en starkt bidragande orsak till Skellefteås framgångar under början av 2010-talet. Under SM-slutspelet 2013 drabbades Bellemare av en käkfraktur efter en tackling av Brynäs Robin Jacobsson och missade delar av slutspelet. Han kom dock tillbaka lagom till semifinalen mot Linköping HC och hjälpte Skellefteå AIK att ta hem Le Mat-pokalen efter finalseger mot Luleå HF. 

Efter ytterligare en stark säsong under 2013/2014 fick Bellemare återigen lyfta Le Mat-pokalen då Skellefteå AIK som första lag på 13 år försvarade ett SM-Guld. Bellemare var med sina nio mål under slutspelet näst bästa målskytt och hade bara lagkamraten Jimmie Ericsson framför sig med tolv fullträffar. Under  VM i Minsk var Bellemare en av Frankrikes bästa spelare och den 11 juni 2014 skrev Bellemare på ett kontrakt med NHL-klubben Philadelphia Flyers.

Den 21 juni 2017 valdes Bellemare under expansionsdraften av det nystartade NHL-laget Vegas Golden Knights och spelar där säsongen 2017-2018 i.

Bellemare har under flera års tid varit en av franska landslagets nyckelspelare och gjorde 2014 sitt åttonde A-VM.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Meriter och utmärkelser

Källor

Externa länkar

Franska ishockeyspelare
Spelare i Tampa Bay Lightning
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i Vegas Golden Knights
Spelare i Philadelphia Flyers
Spelare i Skellefteå AIK
Spelare i Leksands IF
Födda 1985
Män
Levande personer
Svenska mästare i ishockey
Franska idrottare under 2000-talet
Personer från Seine-Saint-Denis
Spelare valda i NHL:s expansionsdraft 2017
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Spelare i Dragons de Rouen